Nocellara del Belice – cultivar di olivo tipica della Valle del Belice
 Oliva Nocellara del Belice – Oliva  DOP
 Nocellara etnea – Oliva tipica dei territori circostanti il monte Etna
 Nocellara messinese – Oliva tipica della provincia di Messina